Scarnafigesi – abitanti di Scarnafigi-Ruffia
Scarnafigesi – abitanti di Scarnafigi